Nördtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Ångermanland 
Nördtjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Nördtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Nördtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (4,5 ha)

Västerbotten 
Nördtjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun,  (18,6 ha)
Nördtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720692-166035), sjö i Norsjö kommun, 
Nördtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721725-166290), sjö i Norsjö kommun, 
Nördtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Nördtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,7 ha)

Norrbotten 
Nördtjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (6,2 ha)

Lappland 
Nördtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Nördtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn